Tödliche Freundschaft steht für folgende Filme:

 Tödliche Freundschaft (2014) (Death Clique), US-amerikanischer Fernsehfilm von Doug Campbell
 Tatort: Tödliche Freundschaft, deutscher Fernsehfilm von Herrmann Zschoche (1995)
 Wilsberg: Tödliche Freundschaft, deutscher Fernsehfilm von Thorsten Näter (2004)